Roland Garros in 1968 bij de vrouwen werd voor de 61e keer gehouden. De Amerikaanse Nancy Richey won het toernooi door in de finale de Britse Ann Jones met 5-7, 6-4 en 6-1 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele spelers.

Voor de deelnemers was dit even wennen. Van de 96 ingeschreven speelsters kwamen er dertig niet opdagen voor hun openingspartij, waardoor hun wél verschenen tegenstandsters met een walk-over verder mochten naar de volgende ronde.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1968